Harangozó Gyula (1908–1974) táncművész, koreográfus, balettmester, balettigazgató
 Harangozó Gyula (1956) táncművész, koreográfus, balettmester, balettigazgató
 Harangozó Gyula (1966) zenész, zeneszerző, basszusgitáros